Cosimo de' Medici kan syfta på:

Cosimo de' Medici (1389-1464), en florentinsk affärsman och politiker, se Cosimo den äldre
Cosimo de' Medici (1519–1574), hertig av Florens från 1537 samt storhertig av Toscana, se Cosimo den store
Cosimo II de' Medici (1590–1621), storhertig av Toscana
Cosimo III de' Medici (1642-1723), storhertig av Toscana